Termenul „Liepe” se poate referi la:

Liepe (Barnim), comună în Brandenburg, Germania
Liepe (Teltow-Fläming) sat din districtul Teltow-Fläming, Germania
Localitate ce aparține de comuna Nennhausen, Brandenburg
Localitate ce aparține de comuna Malk Göhren, Mecklenburg-Vorpommern
Localitate ce aparține de comuna Hammer a. d. Uecker, Mecklenburg-Vorpommern
Liepe (Usedom), localitate ce aparține de Rankwitz din districtul Ostvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern
Lieper Winkel, peninsulă ce aparține de insula Usedom

Vezi și
Liepen din Mecklenburg-Pomerania Inferioară